Powalice ist der Name folgender Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 

 Powalice (Ińsko), deutsch Karlshof, Wohnplatz im Powiat Stargardzki
 Powalice (Sławoborze), deutsch Petershagen, Dorf im Powiat Świdwiński